Divizia A (1934/1935) – 23. sezon najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Rumunii. W rozgrywkach brało udział 12 zespołów, grając systemem kołowym. Tytułu nie obroniła drużyna Venus Bukareszt. Nowym mistrzem Rumunii został zespół Ripensia Timișoara. Tytuł króla strzelców zdobył Ştefan Dobay, który w barwach klubu Ripensia Timișoara strzelił 23 gole.

Najsłabsza drużyna tego sezonu, AMEFA Arad, grała baraże o utrzymanie z najlepszym zespołem II ligi, Jiul Petroşani.

Tabela końcowa

Baraż o utrzymanie 
 AMEFA Arad – Jiul Petroșani 2:0, 0:0

Przypisy

Bibliografia 
 

1934 w piłce nożnej
1935 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Rumunii
1934 w Rumunii
1935 w Rumunii